Johann Breitwieser ist der Name folgender Personen:

* Johann Breitwieser (Einbrecher) (1891–1919), genannt der Einbrecherkönig von Wien
 Johann Breitwieser (Mörder), verurteilt 1933 im 1. österreichischen Standgerichtsprozess